Кольменарехо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 31,7 км². Население — 8 525 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Colmenarejo.net página web de Colmenarejo
 Ayuntamiento de Colmenarejo
 Sitio de reunión online de los vecinos de Galapagar y Colmenarejo: GalaColme
 Pueblos de España
 Portales web de Colmenarejo
 Parroquia de Colmenarejo
 Izquierda Unida de Colmenarejo
 Colmenarejo
 Sierra Oeste

Муниципалитеты Мадрида